Il doppio del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Edgardo Massa e Sergio Roitman che hanno battuto in finale Paul Hanley e Nathan Healey 6-4, 5-7, 7-63.

Teste di serie 

 Tim Crichton /  Ashley Fisher (primo turno)
 André Sá /  Eric Taino (quarti di finale)

 Paul Hanley /  Nathan Healey (finale)
 Antonio Prieto /  Alexandre Simoni (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 2001